Левое крыло Золотой Орды — восточная часть Золотой Орды. К Левому крылу относились улусы Орда-Ичена, Тука-Тимура и Шибана, а также первые столицы Золотой Орды в Улытау и Иртыше.

Ханы левого крыла

Династия Ордуидов 
 Сасы-Бука-хан, сын Баян-хана, хан левого крыла Золотой Орды 1319—1320/1
 Ерзен-хан, сын Сасы-Бука-хана, хан левого крыла Золотой Орды 1320/1—1337/8
 Мубарак Ходжа-хан, сын Ерзен-хана, хан левого крыла Золотой Орды  1337/8—1340/1
 Чимтай-хан, сын Ерзен-хана, хан левого крыла Золотой Орды 1341/2/3/4/5—1361
 Химтай-хан, сын Чимтай-хана, хан левого крыла Золотой Орды 1361

Династия Тукайтимуридов 
 Урус-хан, сын Бадакул-оглана, хан левого крыла Золотой Орды 1361—1378, хан Улуса Джучи 1374—1375
 Тохтогу-хан, сын Урус-хана, хан левого крыла Золотой Орды 1378
 Тимур Мелик-хан, сын Урус-хана, хан левого крыла Золотой Орды 1378—1379
 Коюрчак-оглан, сын Кутлуг Буга-оглана, хан левого крыла Золотой Орды 1379—1399
 Барак-хан, сын Коюрчак-оглана, хан левого крыла Золотой Орды 1423—1428, хан Улуса Джучи 1423—1426

Другие Джучиды 
 Мухаммед, хан левого крыла Золотой Орды 1428—1431
 Мустафа-хан, правитель центральной части Казахстана, хан левого крыла Золотой Орды 1431—1446

Примечания 

Административное деление Золотой Орды